Truhlářka je pojmenování pražských usedlostí, které mohou být:

 Truhlářka (Libeň) – zaniklá usedlost v Libni
 Truhlářka (Nebušice) – usedlost v Nebušicích